Europamästerskap 1947 kan avse:

Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1947
Europamästerskapen i konståkning 1947
Europamästerskapet i basket för herrar 1947
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1947